

Carriera
Ha guidato il  alle Olimpiadi di Monaco 1972.

Note

Collegamenti esterni 
 Scheda su Pedro Murilla Fuentes della CBB
 Scheda su francabasquete.com.br